Le championnat du monde de squash 2021-2022 est l'édition 2021/2022 des championnats du monde de squash organisée par l'Association professionnelle de squash (PSA). La compétition se déroule du 13 au 22 mai 2022 au Caire et plus précisément les tours finaux au Musée national de la civilisation égyptienne.. 

La compétition est disputée par 64 joueuses. Les 56 meilleurs joueuses du classement mondial sont qualifiées automatiquement, les 32 meilleures d'entre elles sont classées têtes de série. Cinq places de départ ont été attribuées par des tournois de qualification, deux places de départ sont attribuées par la World Squash Federation. Six de ces sept places ont été utilisées lors des championnats du monde. Nardine Garas et Kenzy Ayman obtiennent  une wild-card dans le tableau principal.

Les demi-finales sont constituées de trois des quatre premières têtes de série et Nour El Tayeb non classée. La finale est la revanche de l'année précédente et Nour El Sherbini remporte un  titre de championne du monde.

Dotation et points 
En 2021-2022, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau principal

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash
 Saison 2021-2022 de la PSA
 Championnat du monde masculin de squash 2021-2022

Lien externe 
 Page PSA

2022
Squash féminin
Squash féminin 2021
Monde féminin
Monde féminin
Sport en Égypte en 2022